Die Micrelapidae sind eine zwei Gattungen und vier Arten umfassende Familie der Schlangen, die in Nordost- und Ostafrika und in der Levante vorkommt. Die Familie wurde erst im Januar 2023 eingeführt, nachdem sich bei einer phylogenetischen Untersuchung der Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Überfamilie Elapoidea gezeigt hatte, dass die Gattung Micrelaps nicht zu den Erdvipern (Atractaspididae) gehört, sondern die Schwestergruppe der Lamprophiidae i. w. S. (d. h. inklusive Atractaspididae, Psammophiidae, Prosymnidae, Pseudaspididae und Pseudoxyrhophiidae) ist. Die monotypische Gattung Brachyophis wurde aufgrund der übereinstimmenden Schädelmorphologie  ebenfalls in die Micrelapidae gestellt.

Merkmale 
Die vier Arten der Micrelapidae sind relativ kleine Schlangen, die an eine unterirdische, grabende Lebensweise angepasst sind. Ein diagnostisches Merkmal, das nur bei den Micrelapidae und bei keiner anderen Familie der Elapoidea auftritt, ist das am Kontaktpunkt mit dem Pterygoid seitlich und in der Mitte erweiterte Ectopterygoid. Die Beschuppung beider Gattungen ist durch einen Nasenschild, 7 Oberlippenschilde, 15 Reihen glatter Rückenschuppen, das Fehlen der Loreale, 2 Analschuppen, 103 bis 280 Bauchschuppen und 8 bis 32 Subcaudalschuppen charakterisiert.

Gattungen und Arten 
Es gibt zwei Gattungen und vier Arten:
 Brachyophis
 Brachyophis revoili Mocquard, 1888
 Micrelaps
 Micrelaps bicoloratus Sternfeld, 1908
 Micrelaps muelleri Boettger, 1880
 Micrelaps vaillanti (Mocquard, 1888)

Das folgende Kladogramm zeigt die systematische Stellung der Micrelapidae innerhalb der Elapoidea:

Belege

Weblinks 
 Anna Manz: Neue Schlangenfamilie identifiziert bei scinexx.de

Schlangen
Serpentes